Rifugio Tita Piaz – rifugio alpino delle Alpi Carniche
Rifugio Dal Piaz – rifugio alpino delle Vette Feltrine